Никола́й Миха́йлович Бара́нов:
 Баранов, Николай Михайлович (1837—1901) — генерал-лейтенант, градоначальник Санкт-Петербурга, сенатор.
 Баранов, Николай Михайлович (1929—2009) — заслуженный художник России.